Die League of Ireland 1935/36 war die 15. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war der Dolphin FC.

Meister wurde zum fünften Mal Bohemians Dublin.

Modus 
Die zehn Mannschaften aus der Vorsaison, sowie die Neulinge Reds United und Brideville Dublin nahmen in dieser Spielzeit teil. An 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde wurde jeweils zwei Mal gegeneinander gespielt.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1936
Fußballsaison 1935/36